Union () може значити:

Музика 

 Union (альбом The Boxer Rebellion)
 Union (альбом Chara)
 Union (альбом Yes)

Див. також 
 Союз
 Унія
 Юніон